Due unità della Kaiserliche Marine hanno portato il nome di SMS Gazelle:

  – fregata varata nel 1859 e radiata nel 1884
  – incrociatore leggero della classe Gazelle, varato nel 1898 e radiato nel 1920